Gora Kuzey är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Kotajk, i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Kuzey är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Kuzey är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordost om Gora Kuzey. Runt Gora Kuzey är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Jerevan,  kilometer nordväst om Gora Kuzey.

Trakten runt Gora Kuzey består i huvudsak av gräsmarker.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kotajk
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre